Burka bezeichnet:
 Burka, ein Kleidungsstück
 Burka (Männerumhang), traditioneller Umhang in Kaukasien und unter Kosaken

Burka ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Burka (1921–2016), kanadisch-niederländische Eiskunstläuferin und -trainerin
 Gelete Burka (* 1986), äthiopische Lang- und Mittelstreckenläuferin
 Petra Burka (* 1946), kanadische Eiskunstläuferin
 Serhij Burka (ukrainisch Сергей Бурка; * 1987), ukrainischer Handballspieler
 Sylvia Burka (* 1954), kanadische Eiskunstläuferin und Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Burca